Bonito-cachorro é uma designação vulgar usada para identificar algumas espécies de escombrídeos:
Auxis thazard - conhecido como chapouto
Auxis rochei
Euthynnus alletteratus
Thunnus obesus - conhecido como atum-patudo

Desambiguação
Desambiguações de animais